Суперкуп Турске у кошарци, званично под називом Куп Председника (), је утакмица у којој се надмећу првак Првенства Турске и победник Купа Турске из претходне сезоне. Уколико је исти тим освојио оба такмичења, супротставља му се финалиста националног првенства.

Досадашња издања

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Турске у кошарци
 Куп Турске у кошарци

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Турске - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Турској